Joliot-Curie-Schule ist der Name mehrerer nach Frédéric Joliot-Curie benannter Schuleinrichtungen:

 Frederic-Joliot-Curie-Schule in Brandenburg an der Havel
 Joliot-Curie-Gymnasium in Görlitz
 Joliot-Curie-Schule (Hildburghausen) in Hildburghausen